Dit is een lijst van planetoïden 4001-4100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 11 april 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (4001) Ptolemaeus || 1949 PV || 2 augustus 1949 || K. Reinmuth
|-
| (4002) Shinagawa || 1950 JB || 14 mei 1950 || K. Reinmuth
|-
| (4003) Schumann || 1964 ED || 8 maart 1964 || F. Börngen
|-
| (4004) Listʹev || 1971 SN1 || 16 september 1971 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (4005) Dyagilev || 1972 TC2 || 8 oktober 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4006) Sandler || 1972 YR || 29 december 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (4007) Euryalos || 1973 SR || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4008) Corbin || 1977 BY || 22 januari 1977 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4009) Drobyshevskij || 1977 EN1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4010) Nikolʹskij || 1977 QJ2 || 21 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4011) Bakharev || 1978 SC6 || 28 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4012) Geballe || 1978 VK9 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (4013) Ogiria || 1979 OM15 || 21 juli 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4014) Heizman || 1979 SG10 || 28 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4015) Wilson-Harrington || 1979 VA || 15 november 1979 || E. F. Helin
|-
| (4016) Sambre || 1979 XK || 15 december 1979 || H. Debehogne, E. R. Netto
|-
| (4017) Disneya || 1980 DL5 || 21 februari 1980 || L. G. Karachkina
|-
| (4018) Bratislava || 1980 YM || 30 december 1980 || A. Mrkos
|-
| (4019) Klavetter || 1981 EK14 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4020) Dominique || 1981 ET38 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4021) Dancey || 1981 QD2 || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (4022) Nonna || 1981 TL4 || 8 oktober 1981 || L. I. Chernykh
|-
| (4023) Jarník || 1981 UN || 25 oktober 1981 || L. Brožek
|-
| (4024) Ronan || 1981 WQ || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (4025) Ridley || 1981 WU || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (4026) Beet || 1982 BU1 || 30 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (4027) Mitton || 1982 DN || 21 februari 1982 || E. Bowell
|-
| (4028) Pancratz || 1982 DV2 || 18 februari 1982 || L. G. Taff
|-
| (4029) Bridges || 1982 KC1 || 24 mei 1982 || C. S. Shoemaker
|-
| (4030) Archenhold || 1984 EO1 || 2 maart 1984 || H. Debehogne
|-
| (4031) Mueller || 1985 CL || 12 februari 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4032) Chaplygin || 1985 UT4 || 22 oktober 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4033) Yatsugatake || 1986 FA || 16 maart 1986 || M. Inoue, O. Muramatsu
|-
| (4034) Vishnu || 1986 PA || 2 augustus 1986 || E. F. Helin
|-
| (4035) Thestor || 1986 WD || 22 november 1986 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4036) Whitehouse || 1987 DW5 || 21 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (4037) Ikeya || 1987 EC || 2 maart 1987 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4038) Kristina || 1987 QH2 || 21 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (4039) Souseki || 1987 SH || 17 september 1987 || T. Seki
|-
| (4040) Purcell || 1987 SN1 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (4041) Miyamotoyohko || 1988 DN1 || 19 februari 1988 || T. Kojima
|-
| (4042) Okhotsk || 1989 AT1 || 15 januari 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4043) Perolof || 1175 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4044) Erikhøg || 5142) T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4045) Lowengrub || 1953 RG || 9 september 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (4046) Swain || 1953 TV || 7 oktober 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (4047) Chang'E || 1964 TT2 || 8 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4048) Samwestfall || 1964 UC || 30 oktober 1964 || Universiteit van Indiana
|-
| (4049) Noragalʹ || 1973 QD2 || 31 augustus 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (4050) Mebailey || 1976 SF || 20 september 1976 || C.-I. Lagerkvist, H. Rickman
|-
| (4051) Hatanaka || 1978 VP || 1 november 1978 || K. Tomita
|-
| (4052) Crovisier || 1981 DP2 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (4053) Cherkasov || 1981 TQ1 || 2 oktober 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4054) Turnov || 1983 TL || 5 oktober 1983 || A. Mrkos
|-
| (4055) Magellan || 1985 DO2 || 24 februari 1985 || E. F. Helin
|-
| (4056) Timwarner || 1985 FZ1 || 22 maart 1985 || E. Bowell
|-
| (4057) Demophon || 1985 TQ || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (4058) Cecilgreen || 1986 JV || 4 mei 1986 || E. Bowell
|-
| (4059) Balder || 1987 SB5 || 29 september 1987 || P. Jensen
|-
| (4060) Deipylos || 1987 YT1 || 17 december 1987 || E. W. Elst, G. Pizarro
|-
| (4061) Martelli || 1988 FF3 || 19 maart 1988 || W. Ferreri
|-
| (4062) Schiaparelli || 1989 BF || 28 januari 1989 || Osservatorio San Vittore
|-
| (4063) Euforbo || 1989 CG2 || 1 februari 1989 || Osservatorio San Vittore
|-
| (4064) Marjorie || 2126 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4065) Meinel || 2820 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4066) Haapavesi || 1940 RG || 7 september 1940 || H. Alikoski
|-
| (4067) Mikhelʹson || 1966 TP || 11 oktober 1966 || N. S. Chernykh
|-
| (4068) Menestheus || 1973 SW || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4069) Blakee || 1978 VL7 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (4070) Rozov || 1980 RS2 || 8 september 1980 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4071) Rostovdon || 1981 RD2 || 7 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (4072) Yayoi || 1981 UJ4 || 30 oktober 1981 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (4073) Ruianzhongxue || 1981 UE10 || 23 oktober 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4074) Sharkov || 1981 UN11 || 22 oktober 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (4075) Sviridov || 1982 TL1 || 14 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (4076) Dörffel || 1982 UF4 || 19 oktober 1982 || F. Börngen
|-
| (4077) Asuka || 1982 XV1 || 13 december 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (4078) Polakis || 1983 AC || 9 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (4079) Britten || 1983 CS || 15 februari 1983 || E. Bowell
|-
| (4080) Galinskij || 1983 PW || 4 augustus 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (4081) Tippett || 1983 RC2 || 14 september 1983 || E. Bowell
|-
| (4082) Swann || 1984 SW3 || 27 september 1984 || C. S. Shoemaker
|-
| (4083) Jody || 1985 CV || 12 februari 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4084) Hollis || 1985 GM || 14 april 1985 || E. Bowell
|-
| (4085) Weir || 1985 JR || 13 mei 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4086) Podalirius || 1985 VK2 || 9 november 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4087) Pärt || 1986 EM1 || 5 maart 1986 || E. Bowell
|-
| (4088) Baggesen || 1986 GG || 3 april 1986 || P. Jensen
|-
| (4089) Galbraith || 1986 JG || 2 mei 1986 || INAS
|-
| (4090) Říšehvězd || 1986 RH1 || 2 september 1986 || A. Mrkos
|-
| (4091) Lowe || 1986 TL2 || 7 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (4092) Tyr || 1986 TJ4 || 8 oktober 1986 || P. Jensen
|-
| (4093) Bennett || 1986 VD || 4 november 1986 || R. H. McNaught
|-
| (4094) Aoshima || 1987 QC || 26 augustus 1987 || M. Kizawa, W. Kakei
|-
| (4095) Ishizuchisan || 1987 SG || 16 september 1987 || T. Seki
|-
| (4096) Kushiro || 1987 VC || 15 november 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4097) Tsurugisan || 1987 WW || 18 november 1987 || T. Seki
|-
| (4098) Thraen || 1987 WQ1 || 26 november 1987 || F. Börngen
|-
| (4099) Wiggins || 1988 AB5 || 13 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (4100) Sumiko || 1988 BF || 16 januari 1988 || T. Hioki, N. Kawasato|}

Planetoïdenlijsten